Система Дюплойе ()  система стенографии созданная  в 1860 году для французского языка. 
С тех пор она была расширена и адаптирована для записи английского, немецкого, испанского, румынского, и чинукского.

Система Дюплойе классифицируется как геометрическая, буквенная, стенография и с написанием слева направо.
Система Дюплойе была включена в Юникод с июня 2014 года, с выходом версии 7.0.

Соединения букв

Ссылки 

Алфавиты
Стенография